Sociaal raadslieden zijn sociaal-juridische dienstverleners die in een groot aantal Nederlandse gemeenten kosteloos hun diensten aanbieden.

Werkzaamheden 
Sociaal raadslieden geven informatie en advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. Soms verlenen zij ook rechtsbijstand in bezwaar en beroep. Daarnaast hebben de Sociaal Raadslieden een belangrijke taak in het signaleren van de effecten van nationale en lokale wet- en regelgeving.

Doelgroep 
Het Sociaal raadsliedenwerk richt zich vooral op personen met weinig opleiding, een laag inkomen en een beperkte zelfredzaamheid. Het wordt bekostigd door gemeentelijke subsidies. In ongeveer 140 gemeenten in Nederland wordt het werk gesubsidieerd.

Organisatie 
Landelijk zijn de Sociaal raadslieden georganiseerd in het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden, LOSR, aangesloten bij de branchevereniging sociaal werk, Sociaal Werk Nederland. De huidige voorzitter van de LOSR is Eric van der Burg. Hij nam het stokje in 2019 over van Jan Hamming volgde op 1 september 2014 Saskia Noorman-den Uyl op als voorzitter van het LOSR.

Zie ook 
 Rechtswinkel
 Belastingwinkel
 Recht

Externe link 
 Site Landelijk Overleg Sociaalraadslieden

Referenties 

Juridisch beroep
Welzijnsvoorziening
Sociaal recht